Stamboliiski se poate referi la:

Nume de persoane
 Alexandăr Stamboliiski, om politic bulgar

Localități 
 Stamboliiski, oraș în Bulgaria
 Stamboliiski, sat în Regiunea Haskovo, Bulgaria